М23 — звездное скопление в созвездии Стрельца.
 М23 — гоночный автомобиль.
 М23 — конголезская повстанческая группировка.